Die Irish League 1898/99 war die neunte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Distillery FC wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Qualifiziert waren die sechs Vereine aus der Vorsaison. Diese traten an zehn Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an. Der Meister wurde in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen ersten beiden Mannschaften ermittelt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Saison 1898/99 (Archiv)
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1898/99
Fußballsaison 1898/99